Хербетсвиль () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Золотурн.

Входит в состав округа Таль. Население составляет 568 человек по состоянию на 31 декабря 2007 года. Официальный код — 2424.

Ссылки 
 Официальная страница